Mužská dvouhra Qatar ExxonMobil Open 2019 probíhala v úvodní lednový týden roku 2019. Do singlové soutěže dauhaského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo třicet dva hráčů. Obhájcem titulu byl francouzský tenista Gaël Monfils, který do turnaje nezasáhl.

Vítězem se stal sedmý nasazený 30letý Španěl Roberto Bautista Agut, jenž ve finále, a svém jubilejním 250. utkání na túře ATP, zdolal Čecha Tomáše Berdycha, startujícího na divokou kartu, ve třech setech 6–4, 3–6 a 6–3. V probíhající sezóně si tak připsal premiérové turnajové vítězství, které představovalo devátý singlový titul na okruhu ATP Tour. Dvacátý čtvrtý muž klasifikace Bautista vybojoval čtvrtou sezónu za sebou trofej během úvodních dvou lednových týdnů. Berdych, který se na okruh vrátil po půlroční pauze zaviněné zraněním zad, odehrál 32. kariérní finále a první od května 2017. V následném vydání žebříčku se posunul ze 71. na 57. místo.

Nasazení hráčů

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Qatar Open
Tenis v Kataru v roce 2019
ATP Tour 2019